

Patronymes 
Bourtsev (masculin ; ) ou Bourtseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Bourtsev (1956-2015), escrimeur soviétique spécialiste du sabre
 Sergueï Bourtsev (1989-), joueur de volley-ball russe
 Vladimir Bourtzeff (1862-1942), révolutionnaire russe

Patronyme russe